The Amazing Race 19 est la dix-neuvième saison de la téléréalité The Amazing Race. The Amazing Race 19 met en vedette onze équipes de deux, chacun avec une relation préexistante avec leur coéquipier, dans une course autour du monde. La  a eu sa première le  et est diffusée les dimanches soir à .

La  a commencé à être diffusée le dimanche  sur Columbia Broadcasting System aux États-Unis les dimanches soir à  avec une finale le . L'hôte de l'émission est Phil Keoghan. 

Ernie Halvorsen et Cindy Chiang, couple fiancé, ont gagné cette édition de la course. Ce sont par contre Andy Finch et Tommy Czeschin, nivoplanchistes pro, qui détiennent la meilleure moyenne de classement de cette saison, qui est de 2,64. The Amazing Race 19 est sur le canal de la chaîne 36 aux États-Unis.

Production

Tournage et développement 
Cette saison de The Amazing Race a parcouru , à travers 20 villes et quatre continents. Le tournage a commencé le , avec les équipes qui ont été vues quittant l'Aéroport international de Los Angeles, direction Taïwan. Comme pour la saison précédente, la ligne de départ, qui était située au temple de Hsi Lai, au contrefort de Hacienda Heights, en Californie, avait une tâche unique que les équipes devaient compléter avant de recevoir leurs billets pour la première destination. Des équipes de tournage américaines ont également été vues à Hillerød, au Danemark, et ont été soupçonnées d'être pour The Amazing Race ; ce qui indique que c'est la première fois que l'émission a visité le Danemark. En plus du Danemark, cette saison a visité trois nouveaux pays, qui sont le Malawi, la Belgique, et l'Indonésie. Une visite en Thaïlande a également été confirmée pour cette saison.

Deux nouveaux éléments ont été rajoutés à l'émission cette saison. La première étape a introduit le Hazard, l'équipe finissant dernière à la tâche de départ aura une pénalité. La deuxième étape sera aussi la toute première de l'émission à éliminer deux équipes au même Pit Stop.

Au début de la première étape, Kaylani a perdu son passeport à une station d'essence pendant qu'elle et sa coéquipière Lisa faisaient route du temple de Hsi Lai à l'Aéroport international de Los Angeles. Elles sont revenues à la station pour chercher le passeport mais n'ont pas pu le retrouver ; elles ont alors décidé d'aller à l'aéroport pour voir si une autre équipe l'aurait ramassé. L'équipe de tournage qui accompagnait Kaylani et Lisa ont vu le passeport tomber par terre, mais n'ont pas pu le dire à l'équipe ; ils ont à la place informé les producteurs de cette situation. Ces derniers se sont alors préparés à faire une élimination à l'impromptu, et le présentateur Phil Koeghan s'est précipité à l'aéroport. Le passeport a été trouvé par deux passants qui ont, juste avant, aidé une autre équipe à la station d'essence ; après avoir posté à propos de cet accident sur Twitter, un admirateur de l'émission leur ont informé d'aller à l'aéroport, où elles ont été capables de retrouver le passeport à Kaylani avant le vol prévu.

Casting 
Les formulaires d'application pour la  étaient dus pour le . Les entrevues des demi-finalistes étaient aux alentours de  et les dernières entrevues pour l'audition étaient à Los Angeles en .

La distribution comprend deux gagnants de Survivor, Ethan Zohn et Jenna Morasca ; Zac Sunderland, le premier âgé de moins de 18 ans à faire le tour du monde seul en voilier, et son père Laurence ; Marcus Pollard, un joueur retraité du NFL et sa femme Amani ; et deux anciens nivoplanchistes olympiques, Andy Finch et Tommy Czeschin.

Résultats 
Les équipes suivantes ont participé à cette édition de The Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Les pays affichés sous forme de drapeau sous les différentes étapes sont ceux dans lequel était le Pit Stop de cette étape. À noter que ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré en ordre d'arrivée :

 Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
 Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non éliminatoire, et a dû réaliser un Speed Bump à la prochaine étape.
 Un  signifie que cette équipe a utilisé l'Express Pass durant cette étape. Dans cette édition, c'est Ernie et Cindy qui l'ont gagné. Ils ont décidé de l'utiliser pour sauter le Détour de la .
 Un  indique que l'équipe a été pénalisée pour avoir fini dernière dans la tâche de ligne de départ et devra effectuer le Hazard. Sur cette course, c'est Kaylani qui a réalisé cette tâche.
 Un  ou un  signifie que cette équipe a décidé d'utiliser un des deux U-Turns dans un U-Turn double; un  ou un  signifie l'équipe qui l'a reçu; un  autour d'un numéro d'étape signifie que seulement un des deux U-Turns de cette étape a été utilisé.
 Un  signifie qu'il n'y a eu aucune période de repos une fois arrivé au Pit Stop et que toutes les équipes ont dû continuer la course. La première équipe arrivant au Pit Stop a quand même reçu un prix mais la dernière n'est ni éliminée, ni pénalisée d'être arrivée dernière.

Notes
 À la fin de la 1 étape, huit des onze équipes sont arrivées au Pit Stop sans avoir donné tout leur argent à l'orphelinat Aisiyah (voir ci-dessous) ; ils ont dû retourner à l'orphelinat avant de pouvoir s'enregistrer au Pit Stop. Le classement initial des équipes est ci-dessous (les équipes en italique n'ont pas eu à y retourner) :
  Ernie et Cindy ;  Liz et Marie ;  Bill et Cathi ;  Andy et Tommy ;  Jeremy et Sandy ;  Justin et Jennifer ;  Amani et Marcus ;  Laurence et Zac ;  Ethan et Jenna ;  Kaylani et Lisa ;  Ron et Bill.
 La  était une élimination double, ce qui veut dire que les deux dernières équipes à s'enregistrer au Pit Stop ont été éliminées.
 À la fin de la , Laurence et Zac étaient arrivés premiers, mais ont reçu une pénalité de quinze minutes pour avoir utilisé plus de seaux que permis dans le Detour Nourrir l'herbe. Pendant ce temps Andy et Tommy se sont enregistrés au Pit Stop en 1 place, les laissant tomber en .
 La  comportait deux Roadblocks mais aucun Detour. Le coéquipier qui n'a pas fait le premier Roadblock de l'étape devait faire le deuxième.
 À la fin de la , Justin et Jennifer ; et Bill et Cathi étaient arrivés au Pit Stop en  et en , mais n'ont pas payé leur taxi. Pour pouvoir s'enregistrer, ils devaient aller les payer, les chutant à la  et la .
 Lors de la , Laurence et Zac ont décidé d'utiliser un des U-turns sur Amani et Marcus, qui n'a eu aucun effet, puisque ces derniers étaient avant eux.

Titre d'épisode 
Les titres d'épisode sont souvent tirés de paroles dites par un des membres d'une équipe.
 "Kindness of Strangers [Gentillesse des étrangers] (Taïwan)" – Kaylani
 "The Sprint of Our Life [Le sprint de notre vie] (Indonésie)" – Sandy
 "Don't Lay Down On Me Now! [Ne te couche pas devant moi maintenant !] (Indonésie)" – Marcus
 "This Is Gonna Be A Fine Mess [Ceci va être un beau foullis] (Phuket, Thaïlande)" – Bill
 "I Feel Like I'm in the Circus [J'ai l'impression d'être dans un cirque] (Bangkok, Thaïlande)" – Jennifer
 "We Love Your Country Already; It Is Very Spacious [Nous aimons déjà votre pays ; il est très spacieux] (Malawi)" – barbocouilles
 "Move Goat [Bouge chèvre] (Malawi)" – Marcus
 "Super Shady [Ils restent beaucoup dans l'ombre] (Copenhague, Danemark)" – Cindy
 "It's Speedo Time [C'est le temps du speedo] (Bruxelles, Belgique)" – Tommy
 "Release the Brake! [Relâchez les freins !] (Bruxelles, Belgique)" – Le moniteur d'Amani & Marcus (ne participe pas à la course)
 "We are Charlie Chaplin [Nous sommes Charlie Chaplin] (Panama, Panama) – Tommy
 "Go Out and Get It Done [Sort et fini le] (Atlanta, Géorgie)" – Marcus

Prix 
Le prix pour chaque étape est donné à la première équipe arrivant au Pit Stop.
 Étape 1 - L' Express Pass - un item qui peut être utilisé sur la course pour sauter une seule tâche sur n'importe laquelle des huit premières étapes.
 Étape 2 - Un voyage pour deux en Irlande 
 Étape 3 - Un voyage pour deux à l'Hôtel Atlantis, Dubaï, Émirats arabes unis 
 Étape 4 -  chacun
 Étape 5 - Un voyage pour deux à Bali, Indonésie 
 Étape 6 - Un voyage pour deux aux Îles Vierges britanniques
 Étape 7 -  à partager de Discover Card
 Étape 8 - Un voyage pour deux aux Fiji
 Étape 9 - Un voyage pour deux au Panama 
 Étape 10 - Une Ford Mustang chacun
 Étape 11 - Un voyage pour deux aux Îles Turques-et-Caïques
 Étape 12 -

Résumé de la course 

Les différentes étapes, avec les lieux visités, ainsi que les tâches accomplies par les différentes équipes et coéquipiers.

Étape 1 (États-Unis → Taïwan) 

 Hacienda Heights, Californie, États-Unis  (Temple de Hsi Lai) (Ligne de départ)
  Los Angeles (Aéroport international de Los Angeles) à Taipei, Taiwan  (Aéroport international Taiwan Taoyuan)
 Taipei (District Commercial de Ximending)
 Taipei (Temple de Confucius) 
 Taipei (Centre d'achat Core City Pacific) 
 Taipei (Parc Dajia Riverside)
 Taipei (Sanctuaire des Martyrs)  

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient trouver un téléphone payant, puis appeler 1-800-CONFUCIUS. Le téléphone jouerait alors un des proverbes de Confucius ("Le succès dépend de la préparation préalable, sans préparation l’échec est assuré."). Sans prendre des notes, ils devaient par la suite répéter ce proverbe à un moine du temple. Une fois qu'ils ont récité le proverbe correctement, ils pouvaient recevoir leur prochain indice. L'équipe devant compléter le Hasard devait voyager jusqu'au centre d'achat Core Pacific City, où une d'elles devait faire un saut à l'élastique intérieur avant de recevoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 À la ligne de départ, les équipes devaient chercher à travers plusieurs centaines de parapluies en papier pour trouver un sur lequel était écrit "TAI", qui, combiné deux fois avec leur indice de six lettres ("WANPEI"), révélerait le nom de leur première destination : Taipei, Taïwan. Une fois le bon parapluie présenté à Phil, ce dernier leur donna des clés à une des 11 Ford Explorers stationnées à l'extérieur du temple. La dernière équipe à compléter cette tâche a été pénalisée avec le Hazard.
 Les premières huit équipes à arriver à l'aéroport ont pu réserver un vol partant plus tôt de Los Angeles pour Taipei ; les trois équipes restantes ont réservé un vol sur un autre avion départant vingt minutes plus tard.
 Au district commercial de Ximending, on a dit aux équipes de « regarder en haut » pour leur prochain indice, et on leur a laissé savoir que leur indice était écrit en chinois sur une affiche électronique :  (Temple Confucius de Taipei).
 Au parc Dajia Riverside, les équipes ont rejoint une équipe de Bateau-dragon. Un des membres de l'équipe devait faire garder le rythme en frappant sur un tambour, alors que l'autre membre de l'équipe devait rejoindre l'équipage qui ramait. Une fois terminé le parcours, ils pouvaient recevoir leur prochain indice.

Étape 2 (Taïwan → Indonésie) 

  Taipei (Aéroport international Taiwan Taoyuan) à Jakarta, Indonésie  (Aéroport international de Jakarta)
  Gambir, Jakarta (Gare de Gambir) à Yogyakarta, Territoire spécial de Yogyakarta (Gare Tugu)
 Yogyakarta (Hôtel & Restaurant Bukit Indah) (Non diffusé)
 Semanu, Kabupaten de Gunung Kidul (Goa Jomblang)   
 Yogyakarta (Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient descendre à l'intérieur de la caverne de Goa Jomblang où ils devaient chercher un masque javanais, et une dague traditionnelle connue sous le nom de kris, avant de revenir à la surface pour échanger ces items pour leur prochain indice. L'équipe devant faire le Speed Bump devaient défaire une corde pleine de nœud jusqu'à ce qu'elle soit assez longue pour rejoindre un mousqueton de l'autre côté du terrain. Le Detour était un choix entre Brassez Votre Faiseur d'Argent et Soyez un Preneur de Billet. Dans Brassez Votre Faiseur d'Argent, les équipes devaient se costumer avec un des membres dansant dans la rue alors que l'autre jouant un gamelan pour gagner  Rp (US). Dans Soyez un Preneur de Billet, les équipes devaient aller au centre d'achat de Malioboro et convaincre assez de motocyclistes de stationner leurs motocyclettes pour gagner 15,000 Rp (US).

Tâches supplémentaires
 Après avoir complété de Detour, les équipes devaient se rendre à l'orphelinat Aisyiyah pour donner la monnaie qu'ils ont gagné en échange de leur prochain indice. Une petite enseigne à l'orphelinat leur disait aussi de donner toute la monnaie en leur possession. Les équipes qui n'ont pas donné tout leur argent n'étaient pas autorisés à s'enregistrer au Pit Stop.
 À l'orphelinat, les équipes ont reçu un blason des enfants et les ont laissé trouver qu'il appartenait au sultan et que le Pit Stop était son palais : le Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tâche non diffusée
Arrivées à Yogyakarta, les équipes sont allées à l'hôtel Bukit Indah où elles devaient prendre une clé. Elles ont donc été séparées en deux groupes en fonction de la clef qu'elles ont prise ; le premier partant de l'hôtel vingt minutes avant le deuxième.

Étape 3 (Indonésie) 

 Yogyakarta (Fort Vredeburg)
 Village de Salakmalang, Kabupaten de Kulon Progo (Restaurant Lesehan) 
 Magelang, Kabupaten de Magelang, Java central (Borobudur)  

Le Detour était un choix entre Champ de Riz et Nourrir l'Herbe. Dans Champ de Riz, les équipes devaient apporter un dîner à des fermiers dans une rizière et, pendant que ces derniers mangaient, les équipes devaient planter 300 pousses de riz. Une fois ce travail terminé, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice d'un des fermiers. Dans Nourrir l'Herbe, les équipes devaient remplir deux sacs d'herbe fraîchement coupées et prendre deux brebis d'une grange. Après avoir tout donné à un grange non loin, les équipes devaient remplir six pots d'eau d'un puits et les déverser dans un bac pour les brebis. Une fois le fermier satisfait, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient marcher dans le sens des aiguilles d'un montre sur un étage de Borobudur, en comptant les statues des cinq dhyani bouddhas, en portant attention au mudrā des statues (seulement quatre des six différentes sortes de statues étaient impliquées dans cette tâche). Les coéquipiers devaient alors dire le nombre de Bouddhas par mudrā, en faisant une démonstration de la position des mains pour chacun (17 Amitābhas avec le mudrā dhyana, 17 Amoghasiddhis avec le mudrā abhaya, 17 Akshobhyas avec le mudrā bhumisparsa, et 18 Ratnasambhavas avec le mudrā vara).

Tâches supplémentaires
 Les équipes devaient se joindre à une reconstitution de la colonie néerlandaise en étant garde à bicyclette, en conduisant un vélo hollandais avec leur groupe, du Kraton au Fort Vredeburg.
 Avant de pouvoir rentrer à Borobudur, les équipes devaient se rendre à l'entrée internationale où on leur donnait un sarong à mettre. Ils pouvaient par la suite marcher jusqu'en haut du temple où leur prochain indice les attendait.

Étape 4 (Indonésie → Thaïlande) 

  Yogyakarta (Aéroport international de Yogyakarta) à Phuket, Province de Phuket, Thaïlande  (Aéroport international de Phuket)
 Via Jakarta (Aéroport international de Jakarta) & Bangkok (Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok)
 Phuket (Nonthasak Marine) 
 Phuket (Koh Sup)  
 Koh Panyi, Province de Phang Nga (Champ de soccer) 

Le Detour de cette étape était un choix entre Reconstruction de Corail et Préparation de Plage. Les deux tâches ont été conçues pour "redonner" un peu à la Thaïlande après le tsunami de 2004. Dans chacune d'elles, les équipes devaient monter sur des bateaux à moteur qui les mèneraient à l'île Khai Nai. Dans Reconstruction de Corail, les équipes devaient construire une pépinière de corail avec des tuyaux. Une fois terminé, elles devaient utiliser un kayak pour apporter la pépinière et plusieurs morceaux de coraux près d'une bouée où elles devaient mettre, sur le plancher océanique, la pépinière, puis placer correctement les fragments de coraux dans celle-ci. Une fois terminé, un biologiste leur donnerait leur prochain indice. Dans Préparation de Plage, les équipes devaient mettre en place 20 chaises de plage et 10 parasols marqués d'un symbole inscrit dans leur indice. Une fois fait et vérifié par le propriétaire du club de plage, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans le Roadblock de cette étape, les équipes devaient se rendre à l'île de Koh Yao Noi, district de Ko Yao, où les coéquipiers choisis devaient grimper une des falaises escarpées de l'île jusqu'à ce qu'ils soient assez haut pour atteindre un nid d'oiseau dans lequel était placé leur prochain indice.

Tâche supplémentaire
L'indice donné aux équipes après le Detour était une boussole et un médaillon ; les équipes devaient alors voyager vers le nord pendant 13 minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent, comme indiqué sur le médaillon, Ko Sup.

Étape 5 (Thaïlande) 

 Song Phraek (Sanctuaire de la faune Ton Pariwat)  
 Song Phraek (Boutique de maison des esprits)
 Chalong, Amphoe de Mueang Phuket, Province de Phuket (Wat Chanathikaram) 
  Phuket (Station d'autobus de Phuket) à Bangkok (Station d'autobus sud)
 Amphoe de Bangkok Noi (Canal de Bangkok Noi)
 Bangkok (Maison de M.R. Kukrit) 

Dans le premier Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient chercher un homme jouant de la flûte thai traditionnelle, puis chercher dans l'étang près du musicien pour leur prochain indice ; indice contenu dans un poisson en céramique. Dans le deuxième Roadblock, les coéquipiers n'ayant pas choisi de faire le premier Roadblock devaient refaire la maison des esprits qu'ils avaient défait peu avant. Une fois correctement installé, un moine pouvait leur donner leur prochain indice avec un sac de nourriture. L'équipe devant faire le Speed Bump devait nettoyer le sol couvert de bouse d'éléphant, pour ensuite nettoyer un de ces animaux.

Tâches supplémentaires
 Pendant leur temps à Phuket dans cette étape, les équipes devaient se déplacer par songthaew.
 Pour rejoindre leur premier indice au Sanctuaire de la faune Ton Pariwat, les équipes devaient monter un éléphant et aller au lieu de leur premier Roadblock.
 Après leur premier Roadblock, les équipes devaient voyager à un magasin où elles devaient défaire une maison des esprits traditionnelle pour la transporter au Wat Chanathikaram où elles pouvaient trouver leur prochain indice.
 Au canal de Bangkok Noi, les équipes devaient nourrir les poissons dans la rivière avec la nourriture reçue après leur second Roadblock pour recevoir leur prochain indice.

Étape 6 (Thaïlande → Malawi) 

  Bangkok (Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok) à Lilongwe, Malawi  (Aéroport international de Lilongwe)
 Lilongwe (Entrepôt de tabac Limbe - porte 7) 
 Lilongwe (Tour mémorial) 
 Ntchisi (Magasin de meuble R-K)
 Village Kumbali 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient se vêtir d'un uniforme de travailleur et transporter 10 sacs de feuilles de tabac séché, pesant chacun environ , à travers l'entrepôt et les mettre dans un débarcadère, en utilisant seulement un chariot à main qui pouvait soutenir qu'un seul sac à la fois. Une fois terminé, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Le Detour était un choix entre Tout Cousu et Pas Grandi. Dans Tout Cousu, les équipes devaient se rendre au tailleur du Petit Cheval dans le vieux marché et choisir un client. Elles devaient par la suite utiliser une machine à coudre traditionnelle pour terminer le vêtement du client, pour recevoir leur prochain indice. Dans Pas Grandi, les équipes devaient se rendre à l'école LEA de Lilongwe où elles devaient construire un jouet tracteur avec le matériel fourni (boîte de carton, épingle, corde, et capuchon de bouteille). Une fois construit, la directrice devaient donner le jouet à un élève pour qu'il le teste avant de leur donner leur prochain indice.

Tâche supplémentaire
Au magasin de meuble R-K, les équipes devaient transporter deux lit en bois fait à la main au village Kumbali, et les transporter par la suite jusqu'au Pit Stop. Les équipes ont été autorisées à demander au propriétaire du magasin d'appeler un camion pour eux. Les équipes devaient utiliser ces lits pour leur nuit au village.

Étape 7 (Malawi) 

  Lilongwe (Station d'autobus de Lilongwe) à Salima (Station d'autobus de Salima)  
 Lac Malawi 
 Village Chigumkile (Boutique de Jamaïque) 
 Baie de Senga, District de Salima (Plage de Sunbird Livingstonia) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient utiliser une bicyclette taxi, aussi connue sous le nom de kabaza, pour reconduire un client transportant du poisson à l'une des trois différentes destinations écrites sur une plaquette accrochée aux poissons. Une fois le client reconduit à la bonne adresse, les coéquipiers devaient retourner à la station d'autobus pour donner tout l'argent qu'ils ont gagné (100MK) au répartiteur de kabaza en échange de leur prochain indice. L'équipe devant faire le Speed Bump devait résoudre un sliding puzzle qui représentait le nouveau drapeau du Malawi avant de pouvoir commencer à faire le Roadblock. Le Detour de cette étape était un choix entre Pirogue et Décharge. Dans Pirogue, les équipes devaient participer à la course annuelle de barques monoxyle, en utilisant les canoës traditionnels pour se rendre à un musicien jouant du tambour quelque part sur le lac et retourner au rivage où elles pouvaient recevoir leur prochain indice d'un pêcheur local. Dans Décharge, les équipes devaient nager jusqu'à un traversier sur le lac et décharger passagers et marchandises du traversier et les transporter jusqu'à la côte. Elles devaient décharger deux boîtes de choux, deux paquets de canne à sucre, deux paquets de balais, une chaise, un ventilateur, et huit passagers - le tout devait ne pas être mouillé - avant de recevoir leur prochain indice du gardien du bateau.

Étape 8 (Malawi → Danemark) 

  Lilongwe (Aéroport international de Lilongwe) à Copenhague, Danemark  (Aéroport de Copenhague)
 Copenhague (Église de Notre-Sauveur)
 Hillerød, Municipalité d'Hillerød (Château de Frederiksborg) 
 Kongens Lyngby, Municipalité de Lyngby-Taarbæk (Frilandsmuseet) 
 Kongens Lyngby (Moulin à vent de Karlstrup) 
 Copenhague (Bateau Havet) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient se costumer avec des vêtements de l'époque et apprendre d'un instructeur une danse complexe en trois parties. Une fois que la comtesse fût contente de leur danse, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Le Detour de cette étape était un choix entre Tout Sauté et Tout Baratté. Dans Tout Sauté, les équipes devaient arranger correctement une ligne pour une course de lapin sautant. Elles devaient par la suite prendre un lapin et chaque coéquipier devait courir avec lui à travers la ligne sans accrocher aucun des obstacles. Une fois terminé, le propriétaire des animaux pouvait leur donner leur prochain indice. Dans Tout Baratté, les équipes devaient faire six bâtons de beurre en utilisant la traditionnelle baratte pour faire tourner de la crème fraîche, puis utiliser un moule pour faire les carrés. Une fois terminé, la fermière devait voir s'ils avaient fait du bon travail, puis elle pouvait leur donner leur prochain indice.

Tâche supplémentaire
Après avoir grimpé en haut du Frelsers Vor Kirke, les équipes devaient chercher pour deux indices en haut de la tour. Le premier était un drapeau sur la tour sur lequel était inscrit "Borg Slot", et l'autre était un bannière sur un bâtiment à proximité qui disait "Frederiks". Ces deux indices mèneraient alors les équipes à leur prochaine destination, le Frederiksborg Slot.

Étape 9 (Danemark → Allemagne → Belgique) 

 Copenhague (Boulevard Andersen - Statue de Hans Christian Andersen) 
 Billund, Municipalité de Billund, Danemark-du-Sud (Legoland Billund)
 Hambourg, Allemagne  (Gare centrale de Hambourg)
  Hambourg (Gare centrale de Hambourg) à Cologne (Gare centrale de Cologne) à Bruxelles, Belgique 
 Bruxelles (Parlement européen) 
 Bruxelles (Parc Élisabeth) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient apprendre par cœur un poème qui était écrit sur le piédestal de la statue de Hans Christian Andersen au boulevard Andersen, et ensuite utiliser une bicyclette et une carte écrite sur une des roues pour se rendre au . Rendu à cet endroit, ils devaient alors réciter le poème par cœur et en étant dramatique pour recevoir leur prochain indice. Dans un des deux Detour, Pose de Bodybuilding, les équipes devaient se rendre au Concert Noble à Bruxelles et participer à une compétition de bodybuilding en l'honneur de Jean-Claude Van Damme, qui est reconnu comme "Les Muscles de Bruxelles". Les équipes devaient alors mettre des bikinis, se couvrir le corps d'huile, et apprendre une série de pose. Elles devaient ensuite utiliser ces poses dans une routine réalisée devant trois juges. Si ces derniers leur donnaient une note totale de 12 ou plus, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Puisque toutes les équipes ont choisi le premier Detour, le deuxième n'a pas été montré à l'écran et la tâche de bodybuilding était montrée comme un Route Marker.

Tâche supplémentaire
Au Legoland Billund, les équipes devaient trouver le Carrousel des Pirates (un manège de tasses), où elles pouvaient recevoir une boîte contenant des Lego. Une fois dans le manège, les équipes devaient assembler les lego, qui révélerait leur prochaine destination, la Gare centrale de Hambourg en Allemagne. Les équipes pouvaient seulement travailler sur leur casse-tête lorsque le manège marchait ; elles levaient leurs mains quand le manège arrêtait.

Étape 10 (Belgique) 

 Lommel, Province de Limbourg (Ford Lommel Testbanen) 
 Gand, Province de Flandre-Orientale, Région flamande (Burgstraat - Hoofdbrug) 
 Grammont (Mur de Grammont)
 Bruxelles (Atomium) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient tester la conduite d'une Ford Mustang. Ils devaient premièrement accélérer pour atteindre  pour ensuite freiner à un endroit désigné. Deuxièmement, ils devaient faire du slalom entre des cônes en moins de seize secondes. Finalement, ils devaient tourner en rond avec leur voiture deux fois avant de recevoir leur prochain indice. Le Detour de cette étape était un choix entre Eau et Gaufre. Dans Eau, les équipes devaient construire un radeau avec le matériel fourni (flotteurs, corde, et bois), et l'utiliser pour chercher deux moitiés de leur prochain indice en naviguant sur la Lieve. Dans Gaufre, les équipes devaient construire un présentoir à gaufre et préparer 18 gaufres de Bruxelles à la satisfaction du chef avant de pouvoir recevoir leur prochain indice.

Tâche supplémentaire
 Au mur de Grammont, les équipes devaient libérer 100 pigeons voyageurs et, avec une adresse qui leur avait été fournie, devaient pourchasser ces oiseaux. Une fois rendu, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice accroché à la patte de l'un des pigeons.

Étape 11 (Belgique → Pays-Bas → Panama) 

 Bruxelles (Station de métro Stockel - Murale des Aventures de Tintin)
  Bruxelles (Gare de Bruxelles-Midi) à Amsterdam, Pays-Bas  (Gare de Schiphol)
  Amsterdam (Aéroport d'Amsterdam-Schiphol) à Panama, Panama  (Aéroport international de Tocumen)
 Parc national de Chagres (Puerto El Corotu)
 Parc national de Chagres (Parara Puru)
 San Francisco, Panama (Tours de la baie de San Francisco) 
 Centre historique, Panama (Place de France - Statue de Ferdinand de Lesseps) 
 Centre historique (Place de la cathédrale)
 Centre historique (Panamá Viejo) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient marcher sur une corde raide entre les deux tours de la baie de San Francisco, séparées de s et 35 étages de haut. Les coéquipiers devaient alors prendre l'indice qui se trouvait sur l'autre tour, et revenir sur la première tour d'où ils étaient partis avant de pouvoir continuer. Le Detour de cette étape était un choix entre Filet et Semelle. Dans Filet, les équipes devaient se rendre à un marché à poisson où elles devaient livrer du poisson à différents marchands dans le marché, chacun d'eux n'acceptant qu'un certain poids et sorte de poisson. Une fois terminé, le poissonnier pouvait leur donner leur prochain indice. Dans Semelle, les équipes devaient se rendre à un autre marché où elles devaient trouver un marchand de sandales et où elles devaient utiliser une pièce de cuir chacun pour fabriquer semelles et lacets d'une paire de sandale. Une fois terminé, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Avant de quitter Bruxelles, les équipes devaient se costumer en détectives de la populaire série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, et trouver par eux-mêmes un des trois noms ("Dupond et Dupont", "Thomson et Thompson", ou "Johnson et Johnston") de leurs personnages connu en Belgique. Ceci terminé, en utilisant une photo donnée comme indice, les équipes devaient trouver un homme costumé en Tintin, se tenant devant une murale Tintin à la station de métro Stockel et lui dire n'importe lesquels des trois noms pour recevoir leur prochain indice.
 Une fois arrivées à Parara Puru, les équipes devaient signer pour l'une des trois sessions pour recevoir un tatouage temporaire le lendemain matin. Le tatouage leur donnerait leur prochain indice : les tours de la baie de San Francisco à Panama.
 Après le Roadblock, les équipes devaient trouver un homme sous un "coq", les dirigeant à la statue de Ferdinand de Lesseps.
 À la place de la cathédrale, les équipes devaient trouver le nom de leur Pit Stop sur des robes pollera traditionnelles et des colliers d'un groupe de danseuses de Tamborito : le Panamá Viejo.

Étape 12 (Panama → États-Unis) 

  Panama (Aéroport international de Tocumen) à Atlanta, Géorgie, États-Unis  (Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta)
 Atlanta (FlightSafety International)
 Atlanta (Maison et musée de Margaret Mitchell) 
 Atlanta (Turner Field)
 Atlanta (Swan House) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient utiliser une machine à écrire de type Remington pour taper leur prochain indice qui comprenait une série de chiffre : 44, 715, et 74. La machine à écrire utilisée n'avait pas de touche pour le nombre 1 ; les coéquipiers devaient alors trouver par eux-mêmes qu'ils devaient à la place utiliser la touche de la lettre l en minuscule.

Tâches supplémentaires
 Au FlightSafety International, les équipes devaient choisir un instructeur de vol qui leur enseignerait comment faire fonctionner un simulateur de vol Learjet. Elles devaient alors atterrir correctement à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta d'une altitude de  pour recevoir leur prochain indice.
 L'indice du FlightSafety International mentionnait aux équipes d'aller à "la résidence anciennement connue comme 'The Dump'", les laissant résoudre qu'il s'agissait d'une référence à la maison et musée de Margaret Mitchell, auteur d'Autant en emporte le vent.
 Une fois le Roadblock terminé, les équipes devaient comprendre que les nombres qu'un des coéquipiers devait taper faisait référence à Hank Aaron : respectivement son numéro de dossard (44), le nombre de home-runs qu'il a fait pour briser le record de home-runs en Major League Baseball (715), et l'année qu'il a brisé ce record (1974). Les équipes devaient aussi comprendre qu'il s'agissait de leur prochaine destination, le stationnement du Turner Field, là où a eu lieu la commémoration du 715 home-run d'Aaron.
 Au Turner Field, les équipes devaient utiliser une grande carte accrochée à la verticale et de l'équipement d'escalade pour tracer leur parcours de la course du début jusqu'à la fin en accrochant une corde dans une série de mousqueton sur la carte, chacun d'eux indiquant un pays. Les équipes n'avaient pas le droit de notes (les Pays-Bas et l'Allemagne n'étaient par contre pas inclus dans la tâche) et le coéquipier qui n'a pas fait le Roadblock devait tracer le parcours alors que l'autre devait l'aider du sol.

Cotes d'écoute

Aux États-Unis

Au Canada 
Le diffuseur canadien CTV diffuse aussi The Amazing Race les dimanches à .

Références

Liens externes 
 Site web officiel

The Amazing Race (États-Unis)